Округ Скотт () — округ штата Миссури, США. Население округа на 2009 год составляло 40 855 человек. Административный центр округа — город Бентон.

История 
Округ Скотт основан в 1822 году.

География 
Округ занимает площадь 1090.4 км2.

Демография 
Согласно оценке Бюро переписи населения США, в округе Скотт в 2009 году проживало 40 855 человек. Плотность населения составляла 37.5 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Миссури